Врхбосна означает:

 Врхбосна — средневековая жупа в Боснии и Герцеговине.
 Врхбосна (великая жупа) — административно-территориальная единица в Независимом государстве Хорватия.

См. также 
 Архиепархия Врхбосны — действующая католическая архиепархия Католической церкви в Боснии и Герцеговине.